Enkomi ist der Name folgender Orte:

 Enkomi (Ausgrabungsstätte), bronzezeitlicher Fundplatz auf Zypern
 Enkomi/Tuzla, der griechische Name eines Dorfes auf Zypern